Il turno di qualificazione della Billie Jean King Cup 2020-2021 si è disputato tra il 7 e l'8 febbraio 2020. Le otto nazionali vincitrici guadagnano l'accesso alle finali della competizione.

Accoppiamenti

Risultati

Stati Uniti vs. Lettonia

Paesi Bassi vs. Bielorussia

Romania vs. Russia

Brasile vs. Germania

Spagna vs. Giappone

Svizzera vs. Canada

Belgio vs. Kazakistan

Slovacchia vs. Regno Unito 

Billie Jean King Cup 2020-2021